El Critèrium del Dauphiné 2017, 69 edició del Critèrium del Dauphiné, es disputà entre el 4 i l'11 de juny de 2017, amb un recorregut de 1.151,5 km repartits entre vuit etapes. El punt de partida fou Saint-Étienne (Loira) i finalitzà una setmana més tard a l'altiplà de Solaison. Aquesta va ser la vint-i-tresena prova de l'UCI World Tour 2017.

Thomas De Gendt () va ser el primer líder de a cursa en guanyar l'etapa pròleg. De Gendt va mantenir el liderat fins a l'arribada de les etapes de muntanya, quan Richie Porte () passà a liderar la cursa. Amb tot, en la darrera etapa, Porte no va poder mantenir el liderat en no poder seguir els continus atacs que es van produir. Jakob Fuglsang () vencedor de l'etapa, i tercer fins aleshores, acabà imposant-se en la classificació final. Porte acabà segon a tan sols 10 segons, mentre Daniel Martin () completà el podi.

En les classificacions secundàries Koen Bouwman () guanyà la classificació de la muntanya, Arnaud Démare () la classificació per punts, Emanuel Buchmann () la classificació dels joves i l' fou el millor equip.

Equips participants 
En tant que prova World Tour hi prenen part els 18 equips World Tour. Quatre equips continentals professionals són convidats pels organitzadors, l'Amaury Sport Organisation:

Etapes

1a etapa 
 4 de juny de 2017. Saint-Étienne - Saint-Étienne, 170 km

2a etapa 
 5 de juny de 2017. Saint-Chamond - Arlanc, 171 km

3a etapa 
 6 de juny de 2017. Le Chambon-sur-Lignon - Tullins, 184 km

4a etapa 
 7 de juny de 2017. La Tour-du-Pin - Bourgoin-Jallieu, 23,5 km (contrarellotge individual)

5a etapa 
 8 de juny de 2017. La Tour-de-Salvagny - Mâcon, 175 km

6a etapa 
 9 de juny de 2017. Parc des oiseaux - La Motte-Servolex, 145,5 km

7a etapa 
 10 de juny de 2017. Aosta - Aup d'Uès, 167,5 km

8a etapa 
 11 de juny de 2017. Arbèrtvela - Altiplà de Solaison, 151 km

Classificacions finals

Classificació general

Classificacions secundàries

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la cursa

UCI World Tour 2017
2017